Бо́брик () — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр Бобриковского сельсовета.

История 
Деревня является давней собственностью семьи Бортновских.
 Начало XX века — имение становится собственностью Гутовских
 1913 год — земли и фольварк покупает барон Арист Арнольд Маас, который позже приобретает имения Хотыничи и Мальковичи (сегодняшние деревни Ганцевичского района)
 1919 год — смерть А. Мааса, его владения наследуют жена и дети Александр, Эмилия Мария, Надежда Вера, Хелена Элиза, а также родственник Александр Маньковский
 1944 год — фашистами уничтожено 77 дворов

География 
Расположена на автодороге Ганцевичи — Логишин  в 55 км от города Пинск.

Население 
По переписи 2019 года в деревне насчитывалось 292 жителя.

Культура 

 Музейная комната "Мой родны кут"

Достопримечательности 
 Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
 Памятник В. И. Чапаеву.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Пинского района